Mulberry Street peut faire référence à :
 Mulberry Street, une rue du quartier de Little Italy, dans la ville de New York, aux États-Unis ;
 Mulberry Street, une rue de la ville de Baltimore, aux États-Unis ;
 Mulberry Street, un film de Jim Mickle (2006) ;
 , un  du groupe de rock Cold War Kids.

Voir aussi